Dubrowenski Selsawet bezeichnet mehrere Ortschaften in der Republik Belarus:

 Dubrowenski Selsawet (Rajon Dubrouna), eine ehemalige Gemeinde in dem Rajon Dubrouna, in der Wizebskaja Woblasz
 Dubrowenski Selsawet (Rajon Lida), eine Gemeinde in dem Rajon Lida, in der Hrodsenskaja Woblasz

Siehe auch:
 Dubrowinski Selsowet